Zanzibar má více významů.

 Zanzibar – autonomní stát Tanzanie, zároveň jméno ostrova náležejícímu tomuto státu
 Zanzibar (ostrov) – ostrov Tanzanie, součást autonomního státu Zanzibar
 Zanzibar (město) – hlavní město autonomního státu Zanzibar na ostrově Zanzibar
 Zanzibarské souostroví - souostroví tamtéž
 Zanzibar (pořad) – pořad České televize
 Zanzibar (píseň) – píseň od Billy Joela